Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в Кубке Федерации. Состоит из группы I (15 сборных), группы II (8 сборных) и группы III (11 сборных).

Группа I 
Место проведения: Муниципальный теннисный клуб, Эйлат, Израиль, хард

Дата: 2-5 февраля 2012

Для ускорения процесса 15 команд разбиты на 4 подгруппы.

4 победителя групп в одноматчевом плей-офф выявят две команды, которые выйдут в плей-офф Мировой группы II, а четыре неудачника групповых раундов определят таким же образом 2 команды, которые отправятся в Группу II зоны Европа/Африка на следующий год.

Подгруппы 

Подгруппа A

 
 Австрия получает право сыграть в финале зоны.
 Эстония вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Подгруппа B

 
 Швеция получает право сыграть в финале зоны.
 Греция вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Подгруппа C

 
 Великобритания получает право сыграть в финале зоны.
 Нидерланды вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Подгруппа D

 
 Польша получают право сыграть в финале зоны.
 Люксембург вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Плей-офф 

 сборные Великобритании и Швеции переходят в плей-офф Мировой группы II
 сборные Эстонии и Греции выбывают в группу II зоны Европа/Африка

Группа II 
Место проведения: Golf El Solaimaneyah Club, Каир, Египет, грунт

Дата: 18 — 21 апреля 2012

Плей-офф 

 сборные Турции и Грузии переходят в Группу I зоны Европа/Африка
 сборные Норвегии и Дании выбывают в группу III зоны Европа/Африка

Группа III 
Место проведения: Golf El Solaimaneyah Club, Каир, Египет, грунт

Дата: 16 — 21 апреля 2012

Плей-офф 

 сборные Литвы и Туниса переходят в группу II зоны Европа/Африка.

См. также 
 Кубок Дэвиса 2012. Зона Европа/Африка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Европа/Африка